Castiglion Balzetti – castello di Sovicille
 Castiglion del Torto – castello di Castiglioncello Bandini, frazione di Cinigiano
 Castiglion Fibocchi – comune in provincia di Arezzo
 Castiglion Fiorentino – comune in provincia di Arezzo
 Castiglion Fosco – frazione di Piegaro
 Castiglion Ubertini – frazione di Terranuova Bracciolini
 Roberto Castiglion – politico italiano

Pagine correlate 
 Castiglione
 Castiglioni